Smíšená čtyřhra French Open 2017 probíhala v závěru května a první polovině června 2017. Do smíšené soutěže pařížského tenisového grandslamu nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl švýcarsko-indický pár Martina Hingisová a Leander Paes, který vypadl v úvodním kole na raketách slovinsko-jihoafrických turnajových čtyřek Katariny Srebotnikové s Ravenem Klaasenem.

Tenisté si do deblových žebříčků ATP a WTA nepřipsali žádné body. Vítězové si rozdělili částku 140 000 eur, finalisté pak přibližně poloviční prémii. První kolo bylo rozehráno 31. května 2017 a finále se uskutečnilo ve čtvrtek 8. června na centrálním dvorci Philippa-Chatriera, jakožto první ze všech závěrečných duelů grandslamu.

Vítězem se stal sedmý nasazený kanadsko-indický pár Gabriela Dabrowská a Rohan Bopanna, který ve finále zdolal německo-kolumbijskou dvojici Anna-Lena Grönefeldová a Robert Farah po vyrovnaném průběhu. Po rozdělení úvodních dvou sad v poměru 2–6 a 6–2 rozhodl o šampionech až supertiebreak nejtěsnějším poměrem míčů [12–10]. Dvacátá hráčka deblového žebříčku Dabrowská i Bopanna získali premiérový grandslamový titul. Dabrowská se navíc stala první Kanaďankou v historii, která zvítězila v jakékoli soutěži Grand Slamu dospělých.

Nasazení párů 
 Čan Jung-žan /  John Peers (1. kolo)
 Sania Mirzaová /  Ivan Dodig (čtvrtfinále)
 Andrea Hlaváčková /  Édouard Roger-Vasselin (semifinále)
 Katarina Srebotniková /  Raven Klaasen (2. kolo)
 Jaroslava Švedovová /  Alexander Peya (2. kolo, skreč)
 Čan Chao-čching /  Jean-Julien Rojer (2. kolo)
  Gabriela Dabrowská /  Rohan Bopanna (vítězové)
 Jeļena Ostapenková /  Bruno Soares ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

French Open 2017